

Persone 
 Marchesini – cognome italiano
 Ada Michlstaedter Marchesini (1890 – 1944) – deportata ebrea.
Ada Prospero Marchesini, o Ada Gobetti (1902-1968) – giornalista, traduttrice e partigiana italiana
 Alessandro Marchesini (1663-1738) – pittore italiano
 Anna Marchesini (1953-2016) – attrice italiana
 Emilio Marchesini (1930-1992) – attore italiano
 Francesco Marchesini (1618 circa–1693), scultore italiano
 Giovanni Marchesini (1868-1931) – filosofo e pedagogista italiano
 Giovanni Marchesini (1936) – ingegnere, accademico e rettore italiano
 Giulio Andrea Marchesini (1889-1963) – direttore di banda e compositore italiano
 Italia Marchesini (1896-1972) – attrice italiana
 Maria Marchesini (1896-1933) – saggista italiana
 Maria Antonia Marchesini, detta La Lucchesina (XVIII secolo) – mezzosoprano italiano
 Maurizio Marchesini – imprenditore italiano e Cavaliere del lavoro
 Michele Marchesini (1968) – ex velista e allenatore italiano
 Nino Marchesini, nome d'arte di Gaetano Marchesini (1895-1961) – attore italiano
 Pietro Marchesini detto l'Ortolanino (1692-1757) – pittore italiano del periodo rococò
 Riccardo Marchesini (1963) – canoista italiano
 Roberto Marchesini (1959) – filosofo, etologo e saggista italiano

Altro 
 Marchesini – produttore italiano di cerchioni ad alte prestazioni
 Palazzina Marchesini – edificio di Firenze